Абрамский Яаков Давид (1914, Смоляны Могилёвской губернии — 1979, Иерусалим) — израильский переводчик, лингвист, библиограф и писатель. Писал на иврите.

Биография 
Родился в местечке Смоляны в семье раввина И.Абрамского. В 1937 эмигрировал в Эрец-Исраэль.
Сначала он жил в Тель-Авиве, но два года спустя, в 1939, переехал в Иерусалим. Работал много лет (до 1963) в Национальной библиотеке Израиля. Им были опубликованы исследования, очерки и статьи в журналах и ежедневных газетах Израиля и США по еврейской литературе.

Примечания

Ссылки 
 
Переводчики Израиля
Лингвисты Израиля